Tehnični muzej Zagreb (izvirno hrvaško Tehnički muzej Zagreb) je osrednji hrvaški muzej na področju zgodovine tehnologije; ustanovljen je bil leta 1954. 

Danes ima muzej 44.000 m² površine, od tega je 14.000 m² razstavnega prostora.

Galerija

Glej tudi 
 seznam muzejev na Hrvaškem

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran

Muzeji v Zagrebu
Ustanovitve leta 1954